

Желязково — село в гміні Нова Весь-Лемборська Лемборського повіту Поморського воєводства
 Желязково — село в гміні Неханово Гнезненського повіту Великопольського воєводства